

Прізвище 

Па́ньків — українське прізвище. Відомі носії:

 Паньків Володимир Іванович — український вчений-ендокринолог, доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, головний редактор «Міжнародного ендокринологічного журналу».
 Паньків Володимир Михайлович (1896—1980) — український радянський мистецтвознавець.
 Паньків Іван Микитович — поручник УПА, командир сотні в ТВ-14 «Асфальт», кур'єр ЗЧ ОУН.
 Паньків Микола Олександрович — представник Небесної сотні, загиблий під час Євромайдану.
 Паньків Михайло Ілліч — кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії ім. Івана Вагилевича.
 Паньків Роман Ілліч — український письменник.
 Паньків Юрій Михайлович — український футболіст, воротар донецького «Металурга»

Топонім 
 Паньків — село в Польщі, у гміні Тарнаватка Томашівського повіту Люблінського воєводства.